Das erste Event der WPBSA Pro Ticket Series 87/88 war ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1987/88 der Profitour, das im Mai 1985 im Pontin’s-Freizeitpark im walisischen Prestatyn ausgetragen wurde. Im Finale besiegte Anthony Harris Tony Putnam. Wer das höchste Break spielte, ist unbekannt.

Preisgeld 
Als Preisgeld wurden mindestens 12.500 Pfund Sterling ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Es gab zumindest noch eine Runde der letzten 64, deren Ergebnisse aber weitgehend unbekannt sind und die deshalb hier auch nicht dargestellt wird. Erst ab der Runde der letzten 32 sind die Ergebnisse vollständig gegeben. Ab dieser wurde im Modus Best of 7 Frames der Turniersieger im K.-o.-System ausgespielt; erst das Endspiel fand im Modus Best of 9 Frames statt.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Prestatyn